La restriction de la mesure de Lebesgue (complète) à la seule tribu des boréliens est appelée, selon les auteurs, mesure de Lebesgue, ou mesure de Borel-Lebesgue, ou mesure de Borel.

Références 

Borel-Lebesgue
Théorie de la mesure dans les espaces euclidiens